GP2 Asia Series v roce 2008 byla první sezónou závodní série GP2 Asia Series. Začala ve Spojených arabských emirátech konkrétně v Dubaji dne 25. ledna a skončila na stejném okruhu dne 12. dubna. V sezóně zvítězil francouzský závodník Romain Grosjean před Švýcarem Sébastienem Buemim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pohár jezdců

Pořadí týmů

Reference 

GP2
Motoristické sporty v roce 2008